2 miejscowości w Polsce: 
 Cekanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Cekanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno